Il nome Vincenzo Ruffo si riferisce a due artisti italiani:

 Vincenzo Ruffo (1510-1587), compositore veronese.
 Vincenzo Ruffo (1749-1794), architetto pugliese allievo del Vanvitelli e del Bibbiena.